McKee ist ein Familienname.

Namensträger 
 Andy McKee (Bassist) (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Andy McKee (* 1979), US-amerikanischer Fingerstyle-Gitarrist
 Billy McKee (1921–2019), irischer Republikaner
 Bonnie McKee (* 1984), US-amerikanische Popsängerin und Songwriterin
 Casey McKee (* 1976), US-amerikanischer Künstler
 Charles McKee (* 1962), US-amerikanischer Segler
 Christopher F. McKee (* 1942), US-amerikanischer Astrophysiker
 Daniel McKee (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 David McKee (1935–2022), britischer Kinderbuchautor und Illustrator
 Edwin D. McKee (1966–1984), US-amerikanischer Geologe und Naturforscher im Grand Canyon
 Fiona McKee (* 1985), kanadische Badmintonspielerin
 George C. McKee (1837–1890), US-amerikanischer Politiker
 Gina McKee (Georgina McKee; * 1964), britische Schauspielerin
 Ian McKee, schottischer Politiker
 Jack McKee († 2015), britischer Politiker
 Jamie McKee (* ~1951), kanadischer Badmintonspieler
 Jay McKee (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 John McKee (1771–1832), US-amerikanischer Politiker
 John R. McKee († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Schauspieler
 Jonathan McKee (* 1959), US-amerikanischer Segler
 Joseph V. McKee (1889–1956), US-amerikanischer Politiker
 Lonette McKee (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und R&B-Singer-Songwriterin
 Lucky McKee (* 1975), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lyra McKee (1990–2019), nordirische Journalistin
 Maria McKee (* 1964), US-amerikanische Sängerin
 Martin McKee (* 1956), britischer Mediziner
 Mary Harrison McKee (1858–1930), US-amerikanische First Lady (1892–1893)
 Melville McKee (* 1994), britisch-singapurischer Automobilrennfahrer

 Robert McKee (* 1941), US-amerikanischer Lehrer für kreatives Schreiben
 Robin McKee (* 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Rogers McKee (* 1926), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roxanne McKee (* 1980), britische Schauspielerin und Model
 Sally McKee (* 1955), US-amerikanische Mediävistin

 Seth J. McKee (1916–2016), US-amerikanischer General
 Suzy McKee Charnas (1939–2023), US-amerikanische Autorin
 Tim McKee (* 1953), US-amerikanischer Schwimmer 
 Todd McKee (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Tywain McKee (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler 
 William McKee (1923–1982), irischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch 
 Mackie
 Mackey

Weblinks 
 McKee bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname
Patronym